Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат във „В“ група.

Класиране

Бележки 
 Нафтекс (Бургас) се преименува на Черноморец и премества седалището си в Поморие преди началото на сезона.
 Орловец (Победа) се преименува на Добруджа 1919 и премества седалището си в Добрич преди началото на сезона.
 Локомотив (Стара Загора), 11-и през изминалия сезон, се отказва от участие на 3 август 2009, след изтегляне на програмата.
 Черноморец (Балчик) играе домакинските си мачове на ст. „Албена-1“ в КК Албена.
 Брестник 1948 (Пловдив) играе домакинските си мачове на ст. „Легия“ в Раковски.

Резултати 

* Служебна победа

Кръг по кръг

Голмайстори

Вижте също 
 „А“ група 2009/10

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив 

Б група